Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2015/2016 KHL.

 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů KHL